Antonin Berval (1891-1966) est un chanteur et acteur français.
Paul Berval (1924-2004) est un acteur, chanteur et humoriste québécois né à Longueuil.

Homonymie de patronyme